«В движе́нии» — российский художественный фильм 2002 года режиссёра Филиппа Янковского.

Аннотация 
Циничный, легкомысленный весельчак Саша Гурьев (Константин Хабенский) завораживает женщин, его уважают мужчины за скандальный профессионализм. Каждый день журналист просыпается в незнакомой постели, отряхивается и бежит продаваться.

Фильм представляет собой интерпретацию киноленты Федерико Феллини «Сладкая жизнь», перенесённую в современную российскую действительность.

В ролях

Съёмочная группа 

 Автор сценария: Геннадий Островский
 Режиссёр: Филипп Янковский
 Оператор: Сергей Мачильский
 Художник: Екатерина Залетаева

Ссылки 
 «В движении» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Фильмы-мелодрамы России
Фильмы о журналистах
Фильмы России 2002 года